Дакийские войны (также дако-римские войны) — собирательное название военных кампаний I и II веков н.э., в ходе которых произошли столкновения войск Римской империи с войсками Дакии в долине нижнего течения Дуная.

Хронология 
 Война Домициана с даками — две карательных экспедиции, проведённые для защиты границ правобережной Мёзии (ныне Добруджа) под предводительством римского императора Домициана. Первая экспедиция в 85 году н. э. закончилась поражением римлян. Вторая 89 года была более успешна.
 Войны Траяна с даками — две успешные военные кампании во главе с императором Траяном.
 Первый дакийский поход Траяна в 101–102 гг. превратил Дакию в вассала Римской империи.
 Второй дакийский поход Траяна, начавшийся 6 июня 105 года, привёл к окончательному завоеванию Дакии и превращению её в провинцию Римская Дакия, подвергшейся интенсивной романизации в 106–271 гг.

В искусстве 
 По событиям экспедиций Домициана румынским режиссёром Серджиу Николаеску был снят кинофильм «Даки» ().
 «Колонна» (рум. Columna) — совместный румынско-немецко-итальянский исторический художественный фильм, снятый в 1968 году режиссёром Мирчей Дрэганом. Является сиквелом фильма «Даки» и показывает события второго дакийского похода Траяна.

Ссылки 
 Бондарь, Римма Дмитриевна Из истории дакийских войн и сооружения Tropaeum Traiani в Нижней Мезии// Записки історичного факультету . – 07/1997 . – Вип.5 . – С. 223-229. 

Дакия
Войны I века
Войны Древнего Рима